|-
| 90901 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90902 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90903 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90904 - || || 4 de març, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90905 - || || 4 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90906 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90907 - || 1997 GX || 3 d'abril, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 90908 - || || 2 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90909 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90910 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90911 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90912 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90913 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90914 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90915 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90916 - || 1997 LR || 1 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90917 - || || 2 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90918 - || || 2 d'agost, 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| 90919 - || || 11 d'agost, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90920 - || || 30 d'agost, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90921 - || || 22 d'agost, 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 90922 - || || 4 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90923 - || || 1 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90924 - || || 1 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90925 - || || 8 de setembre, 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 90926 - || || 22 de setembre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 90927 - || || 25 de setembre, 1997 || Dossobuono || L. Lai
|-
| 90928 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90929 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90930 - || || 30 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90931 - || || 30 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90932 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90933 - || || 5 d'octubre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 90934 - || || 6 d'octubre, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 90935 - || || 6 d'octubre, 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 90936 - || || 11 d'octubre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 90937 - || || 11 d'octubre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 90938 - || || 5 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90939 - || || 6 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90940 - || || 9 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90941 - || || 11 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90942 - || || 9 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90943 - || || 24 d'octubre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 90944 - || || 25 d'octubre, 1997 || Castres || A. Klotz
|-
| 90945 - || || 22 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90946 - || || 25 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90947 - || || 30 d'octubre, 1997 || Anderson Mesa || B. A. Skiff
|-
| 90948 - || || 6 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90949 - || || 6 de novembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 90950 - || || 8 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90951 - || || 6 de novembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 90952 - || || 1 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90953 - || || 7 de novembre, 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 90954 - || || 19 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90955 - || || 19 de novembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 90956 - || || 23 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90957 - || || 20 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90958 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90959 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90960 - || || 28 de novembre, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 90961 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90962 - || || 24 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90963 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90964 - || || 28 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90965 - || || 25 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90966 - || || 28 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90967 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90968 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90969 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90970 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90971 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90972 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90973 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90974 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90975 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90976 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90977 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90978 - || || 26 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90979 - || || 26 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90980 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90981 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 90982 - || || 3 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 90983 - || || 6 de desembre, 1997 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 90984 - || || 5 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90985 - || || 5 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 90986 - || || 8 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90987 - || || 15 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90988 - || || 4 de desembre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 90989 - || 1997 YP || 20 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90990 - || || 22 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90991 - || || 24 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90992 - || || 24 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90993 - || || 28 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90994 - || || 29 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 90995 - || 1998 AK || 2 de gener, 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 90996 - || || 8 de gener, 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 90997 - || 1998 BC || 16 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90998 - || 1998 BU || 19 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 90999 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91000 - || || 24 de gener, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
0